

Pessoas
Thorstein Veblen
Oswald Veblen

Localidades
Veblen (Dacota do Sul)

Outros
31665 Veblen

Desambiguação